Il doppio del torneo di tennis Open 13 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Arnaud Clément e Michaël Llodra che hanno battuto in finale Mark Knowles e Daniel Nestor 7-5, 4-6, [10-8].

Teste di serie

  Mark Knowles /  Daniel Nestor (finale)
  Fabrice Santoro /  Nenad Zimonjić (primo turno)

N/A
 Arnaud Clément /  Michaël Llodra (campioni)

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

Open 13 2007
ATP Tour 2007